

Населені пункти та їхні частини
 Низини (Нізіни) — село в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Нізіни — село в гміні Тучемпи Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Нізіни — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Нізіни — частина села Сплави-Другі в гміні Красник Красницького повіту Люблінського воєводства
 Нізіни — частина села Висока в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Нізіни — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Нізіни — частина села Малковичі (Малковіце) в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Нізіни — частина села Брацейова в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Нізіни — частина села Окул у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Нізіни — осада в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Нізіни — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки